«…И другие официальные лица» — советский художественный фильм 1976 года.

Краткое содержание 
Константин Павлович Иванов руководитель советского внешнеторгового объединения. Ему предстоят переговоры с зарубежным концерном, на поставку насосов. Однако перед началом переговоров глава концерна мистер Кларк просит об отводе Иванова по мотивам принципиального расхождения во взглядах. 20 лет назад у Кларка и Иванова случился деловой конфликт во время их работы в Африке. Вместо Иванова главой делегации назначают его заместителя, самого Иванова направляют с понижением на работу в Африку. Константин Павлович тяжело переживает происходящее. У него также возникают проблемы в семье. Он разведен, сын отдаляется. Свою позднюю любовь переводчицу Инну Владимировну, он не решается представить семье.

В Африке, однако, Иванов успокаивается и приходит в себя. Его опыт помогает в решении сложной ситуации. Вернувшись в Москву, Иванов, помогает вывести переговоры из тупика. Кларк не готов предложить справедливую цену, предлагая заключить соглашение «из милости», ради хороших отношений между странами. Съездив на завод-изготовитель, Иванов узнает о ключевом конкурентном преимуществе советских насосов — они могут перекачивать любые субстанции: от воды, до тяжелой нефти. Значит интересы Кларка не политические, а чисто деловые. После этого переговоры удается успешно завершить. Нормализуется и семейная жизнь. В концовке Инна уезжает в аэропорт, а Иванов едет на машине за ней. По дороге Инна и Иванов смотрят друг на друга через стекло автомобиля.

В ролях 
 Вячеслав Тихонов — Константин Павлович Иванов, председатель внешнеторгового объединения 
 Ирина Мирошниченко — Инна Владимировна, переводчица внешнеторгового объединения 
 Анатолий Грачёв — Игорь Николаевич Толкунов, первый заместитель Константина Иванова
 Всеволод Санаев — Олег Максимович Астахов, заместитель министра
 Эрнст Романов — Илья Казимирович Зуев, заместитель Константина Иванова по продукции
 Гуннар Килгас — Кларк, президент зарубежного концерна
 Всеволод Якут — Дон-Хуан Мигель де Караско, бизнесмен, знакомый Константина Иванова
 Лев Дуров — Александр Николаевич Высотин, руководитель советского торгового предствавительства в одной из стран Африки
 Евгения Ханаева — Зинаида Петровна, тёща Константина Иванова
 Николай Волков ст. — отец Константина Иванова
 Александр Галибин — Юрий Иванов, сын Константина Иванова
 Лев Круглый — Чернецов, инженер на заводе, производящем насосы

В эпизодах:
 Мария Авербах — дочь Инны
Ольга Анохина
 Алексей Бахарь
 Татьяна Боборыкина —  сотрудник торгового предствавительства в одной из стран Африки (эпизод, где заняты актеры Л. Дуров, В.Тихонов, В.Якут)
Виктор Камаев — представитель делегации внешнеторгового объединения на переговорах с Кларком
 Виктор Мирошниченко
 Витаутас Паукште — Боган, коммерческий директор концерна Кларка
Ирина Петровская — секретарь Олега Астахова
 Глеб Плаксин — Салливан, коммерческий директор концерна Кларка
 Борис Сопоцько — переводчик делегации Кларка
 Галина Чигинская — сотрудник внешнеторгового объединения

Съёмочная группа 
 Автор сценария: Александр Горохов
 Режиссёр-постановщик: Семён Аранович
 Оператор-постановщик: Генрих Маранджян
 Художник-постановщик: Исаак Каплан
 Композитор: Олег Каравайчук

Технические данные 
 Производство: Ленфильм, Первое творческое объединение.
 Художественный фильм, широкоэкранный, 85 мин.
 Жанр: мелодрама
 Оригинальный язык: русский
 Премьера: 9 ноября 1976 года
 Интернациональное название: …And Other Officials
 Название в Германии: …und weitere offizielle Persönlichkeiten

Ссылки 
 Муравьев А. «…И другие официальные лица», рецензия на фильм // «Ленинградская правда», 16 ноября 1976
 Борис Пиляцкин «Тем больше спрос» (Худож фильмы «…И друтие официальные лица» и « Ответная мера») // «Советская культура», 18 ноября 1976

Фильмы на русском языке
Фильмы СССР 1976 года
Фильмы-мелодрамы СССР
Фильмы студии «Ленфильм»
Фильмы Семёна Арановича